Maureen Connolly ha battuto in finale Doris Hart 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Maureen Connolly (Campionessa)
 Doris Hart (finale)
 Shirley Fry (semifinali)

 Louise Brough (semifinali)
 Nancy Kiner (quarti di finale)
 Angela Mortimer (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1952